Telezio ima više značenja:
 Telezio (Kozenca)
 Telezio (Teramo)